Agostino Agostini (?-1569), chanteur et compositeur de la Renaissance ;
 Alberto Maria De Agostini (1893-1960), missionnaire salésien italien, qui fut explorateur, écrivain, photographe, géographe et ethnologue ;
 Andrea Agostini (1970), athlète italien ;
 Angelina Agostini (1888-1973), peintre, sculptrice et dessinatrice brésilienne ;
 Claude Agostini (1936-1995), directeur de la photographie français ;
 Dante Agostini (1921-1980), créateur d'une célèbre méthode de batterie ;
 Fanny Agostini (1988), présentatrice de télévision française ;
 Francesca Agostini, actrice italienne ;
 Giacomo Agostini (1942), pilote de motos italien ;
 Giovanni De Agostini (1863-1941), un géographe, cartographe et éditeur italien ;
 Gloria Agostini (1923-2004), harpiste ;
 Leonardo Agostini, antiquaire italien du , inspecteur des monuments antiques et écrivain ;
 Louise Agostini, inventrice du ballotin ;
  (1913-1996), compositeur, arrangeur et chef d’orchestre canadien d’origine italienne ;
 Mauro Agostini (1989), coureur cycliste argentin ;
 Mike Agostini (1935-2016), athlète de Trinité-et-Tobago spécialiste du sprint ;
 Nadine Agostini (1960), poète, revuiste, critique et performeuse française ;
 Nicolo degli Agostini, poète vénitien du  ;
 Paolo Agostini (1583-1629), compositeur et organiste italien ;
 Peter Agostini (1913-1993), sculpteur américain ;
 Philippe Agostini (1910-2001), réalisateur français, mari d'Odette Joyeux ;
 Pierre Auguste Marie Agostini (1903-1959), général, mort pour la France ;
 Pietro Simone Agostini (1635-1680), compositeur italien ;
 Sauveur Agostini (1953-2019), footballeur français ;
  ;
 Ugo Agostini (1893-1941), coureur cycliste italien.

Autres 
 De Agostini un important groupe éditorial italien, fondée par Giovanni De Agostini
 Planeta DeAgostini, une maison d'édition hispano-italienne

Patronyme italien